Název Smilov má více sídel:

 Smilov (Štoky), část městyse Štoky v okrese Havlíčkův Brod
 Smilov (Toužim), část města Toužim v okrese Karlovy Vary
 Smilov (Stráž nad Ohří), část obce Stráž nad Ohří v okrese Karlovy Vary
 Smilov (vojenský újezd Libavá) (německy Schmeil), zaniklá obec na území nynějšího vojenského újezdu Libavá v okrese Olomouc

Související články 
 Smilovice
Smilovský potok (rozcestník)

Externí odkazy